Алекса́ндр Ива́щенко:
 Иващенко, Александр Венедиктович (1916 — ?) — украинский советский партийный деятель.
 Иващенко, Александр Владимирович (род. 1985) — украинский футболист.
 Иващенко, Александр Михайлович (1875 — после 1921) — русский офицер, участник русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Георгиевский кавалер (28.09.1905).